Die Liste der Wanda und das Alien-Episoden enthält die bisher erschienenen Episoden der britischen Zeichentrickserie Wanda und das Alien.

Staffel 1

Weblinks 
 
 Wanda und das Alien bei fernsehserien.de

Episodenliste